Гезира — топоним:

 Гезира (остров) — остров в центральной части Каира.
 Эль-Гезира — один из 17 штатов (вилаятов) Судана.